Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 31. August und 2. September 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

Weltmeister wurde der finnische Vizeeuropameister von 2006 Tero Pitkämäki. Er gewann vor dem aktuellen Olympiasieger, Vizeweltmeister von 2005 und amtierenden Europameister Andreas Thorkildsen aus Norwegen. Bronze ging an den US-Amerikaner Breaux Greer.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
35 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 82,00 m. Acht Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den vier nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten für die Finalteilnahme schließlich 79,79 m.

Gruppe A 
31. August 2007, 9:30 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Speerwerfer:

Gruppe B 
31. August 2007, 11:00 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Speerwerfer:

Finale 
2. September 2007, 19:15 Uhr

Videolinks 
 Men's Javelin Throw - Osaka 2007, youtube.com, abgerufen am 29. Oktober 2020
 Men's Javelin Throw - World Championships 2007 Osaka - part 1, youtube.com, abgerufen am 29. Oktober 2020
 Men's Javelin Throw - World Championships 2007 Osaka - part 2, youtube.com, abgerufen am 29. Oktober 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 9. Oktober 2020
 Men High Jump Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 29. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Osaka 2007, S. 204 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 29. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Osaka